Regionalliga Sud Ouest
 Regionalliga Sud-Ouest (1963-1974)
 Regionalliga Sud-Ouest (1963-1974) 1963-1964
 Regionalliga Sud-Ouest (1963-1974) 1964-1965
 Regionalliga Sud-Ouest (1963-1974) 1965-1966
 Regionalliga Sud-Ouest (1963-1974) 1966-1967
 Regionalliga Sud-Ouest (1963-1974) 1967-1968
 Regionalliga Sud-Ouest (1963-1974) 1968-1969
 Regionalliga Sud-Ouest (1963-1974) 1969-1970
 Regionalliga Sud-Ouest (1963-1974) 1970-1971
 Regionalliga Sud-Ouest (1963-1974) 1971-1972
 Regionalliga Sud-Ouest (1963-1974) 1972-1973
 Regionalliga Sud-Ouest (1963-1974) 1973-1974